Натуральне число 542
 542 рік до нашої ери
 542 рік нашої ери